Plusieurs chapelles chrétiennes ont été nommées chapelle Sainte-Cécile en référence à sainte Cécile en France :
 la chapelle Sainte-Cécile de Briec ;
 la chapelle Sainte-Cécile de Flée.

Voir aussi 
 , pour les toponymes et autres utilisations du nom
 , pour les autres saintes

Cécile
~